Artūrs Irbe, latvijski hokejist, * 2. februar 1967, Riga, Latvija.

Irbe je kariero začel v klubu Dinamo Riga iz rodnega mesta, za katerega je branil na 170-ih tekmah v sovjetski oziroma ruski ligi. Leta 1989 ga je na NHL naboru izbral klub Minnesota North Stars, toda najprej je v ligi NHL zaigral za San Jose Sharks, nato pa še za Dallas Stars, Vancouver Canucks in Carolina Hurricanes, skupno na 568-ih prvenstvenih tekmah. V zadnjem delu kariere pa je pred upokojitvijo še nekaj let igral v več evropskih ligah. 

Za sovjetsko reprezentanco, v kateri je igral kot eden redkih neruskih hokejistov, je nastopil na dveh Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil obakrat zlato medaljo, skupno pa je za sovjetsko reprezentanco branil na 45-ih tekmah. Za latvijsko reprezentanco pa je nastopil na dveh olimpijskih igrah in devetih Svetovnih prvenstvih. 

Leta 2010 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 85
|
| 5
|
|
|
|
|
| 1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 2
|
|
|
|
|
| 2.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 34
|
|
|
|
|
| 2.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 40
|
|
|
|
|
| 2.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 3
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 48
|
|
|
|
|
| 2.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 6
|
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0.95
| .950
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 46
|
|
|
|
|
| 2.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 91/92
|
| 13
|
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4.47
| .868
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 91/92
|
| 32
|
| 0
| 1
| 1
| 12
| 2.46
| .911
|
| 15
|
| 0
| 3
| 4
| 4
| 2.89
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 92/93
|
| 36
|
| 0
| 0
| 0
| 10
| 4.11
| .886
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 92/93
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.30
| .876
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 93/94
|
| 74
|
| 0
| 2
| 2
| 16
| 2.84
| .899
|
| 14
|
| 0
| 0
| 2
| 6
| 3.72
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 94/95
|
| 38
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.26
| .895
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 10
| 5.13
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 95/96
|
| 22
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 4.59
| .860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 95/96
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4.24
| .843
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo B
| 96
|
| 4
|
|
|
|
|
| 1.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 96/97
|
| 35
|
| 0
| 2
| 2
| 8
| 2.69
| .893
|
| 1
|
| 0
| 0
| 2
| 0
| 0.00
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 5
|
|
|
|
|
| 2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 97/98
|
| 41
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.73
| .907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 6
|
|
|
|
|
| 2.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 98/99
|
| 62
|
| 0
| 0
| 0
| 10
| 2.22
| .923
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.21
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.02
| .861
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 99/00
|
| 75
|
| 0
| 1
| 1
| 14
| 2.42
| .906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 7
| 7
| 0
|
| 0
| 4
| 2.43
| .906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 00/01
|
| 77
|
| 0
| 2
| 2
| 6
| 2.45
| .908
|
| 6
|
| 0
| 0
| 2
| 4
| 3.34
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.17
| .924
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 01/02
|
| 51
|
| 0
| 0
| 0
| 10
| 2.54
| .902
|
| 18
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.67
| .938
|-
| Latvija
| Olimpijske igre
| 02
|
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.00
| .862
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 02/03
|
| 34
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.19
| .877
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lowell Lock Monsters
| AHL
| 02/03
|
| 7
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.95
| .908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 3
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .901
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lowell Lock Monsters
| AHL
| 03/04
|
| 10
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.45
| .899
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Johnstown Chiefs
| ECHL
| 03/04
|
| 14
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.13
| .927
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 5
| 7
|
|
|
|
| 1.80
| .925
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 6
|
|
|
|
| 1.48
| .944
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Riga 2000
| Latvijska liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Riga 2000
| Beloruska liga
| 05/06
|
| 18
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Salzburg
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 17
| 17
| 0
| 2
| 2
| 35
| 2.08
| .914
|
|
| 11
| 0
| 0
| 2
| 4
| 2.53
| .897
|-
| Latvija
| Olimpijske igre
| 06
|
| 3
| 4
| 0
| 0
| 0
| 2
| 5.68
| '''.833
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SK Riga 20
| Latvijska liga
| 06/07
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Nitra
| Slovaška liga
| 06/07
|
| 6
|
|
|
|
| 0
| 5.31
| .814
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Latvijski hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Latvijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Sovjetski hokejski reprezentanti
Latvijski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti Dinamo Riga
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Kansas City Blades
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Carolina Hurricanes
Hokejisti Lowell Lock Monsters
Hokejisti Johnstown Chiefs
Hokejisti HK Riga 2000
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Hokejisti SK Riga 20
Hokejisti HK Nitra
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih